Суперкубок Португалії з футболу 2004 () — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 серпня 2004 року між чемпіоном Португалії Порту і володарем кубка Португалії Бенфікою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2004
Португалія
2004 у португальському спорті
Події 20 серпня
Серпень 2004